Прошлогодние победители Кевин Кравиц и Андреас Мис успешно защитили титул, обыграв в финальном матче Мате Павича и Бруно Соареса. Немецкие теннисисты стали первым за 8 лет дуэтом, которому удалось подтвердить звание чемпионов «Ролан Гаррос» (в 2012 году прошлогодний успех повторили Максим Мирный и Даниэль Нестор).

Посев 

  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара (полуфинал)
  Марсель Гранольерс /  Орасио Себальос (третий круг)
  Раджив Рам /  Джо Солсбери (четвертьфинал)
  Лукаш Кубот /  Марсело Мело (второй круг)
  Иван Додиг /  Филип Полашек (третий круг)
  Пьер-Юг Эрбер /  Николя Маю (третий круг)
  Мате Павич /  Бруно Соарес (финал)
  Кевин Кравиц /  Андреас Мис (титул)

<ol start="9">
  Уэсли Колхоф /  Никола Мектич (полуфинал)
  Равен Класен /  Оливер Марах (первый круг)
  Джон Пирс /  Майкл Винус (второй круг)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (третий круг)
  Джейми Маррей /  Нил Скупски (четвертьфинал)
  Жереми Шарди /  Фабрис Мартен (третий круг)
  Юрген Мельцер /  Эдуар Роже-Васслен (третий круг)
  Остин Крайчек /  Франко Шкугор (второй круг)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Грегуар Баррер /  Кантен Алиc (первый круг)
  Бенжамен Бонзи /  Антуан Оан (третий круг)
  Артур Казо /  Гарольд Майо (первый круг)
  Энцо Куако /  Альбано Оливетти (первый круг)

<ol start="5">
  Корантен Денолли /  Кириан Жаке (первый круг)
  Уго Гастон /  Уго Эмбер (первый круг)
  Манюэль Гинар /  Артур Риндеркнех (второй круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Взрослые